Olaszország
Anzano del Parco, település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében
Anzano di Puglia, község Olaszországban, Puglia régióban, Foggia megyében